6. Mistrzostwa Europy w Biegach Górskich – zawody lekkoatletyczne, które 8 lipca 2007 odbyły się w Cauterets we Francji.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

2007 w lekkoatletyce
2007
Lekkoatletyka we Francji
2007 we Francji